Сэмюэль Джон Хорниш-младший (, родился 2 июля 1979 штат Огайо, США) — американский автогонщик. Один из самых успешных гонщиков в истории США на автомобилях с открытыми колесами. Трёхкратный чемпион серии IndyCar (2001, 2002, 2006) и победитель гонки 500 миль Индианаполиса (2006). В настоящее время выступает в серии NASCAR управляя автомобилем под номером 12 «Dodge Challenger» команды Penske Racing. У Сэма и его жены Кристал трое детей: Эддисон Фэйт Хорниш (4 февраля 2008), Элиза Джо Хорниш (28 декабря 2010), Сэмюэль Джон Хорниш III (6 февраля 2014).

IndyCar

NASCAR Sprint Cup

Примечания

Ссылки 

 Официальный Сайт Сэма Хорниша
 

Персоналии по алфавиту
Автогонщики США
Победители 500 миль Индианаполиса
Победители сезонов «чампкаров»
Пилоты IRL IndyCar
Гонщики NASCAR
Пилоты Инди-500 из США